Carlos Reyles puede referirse a:
 Carlos Reyles, narrador y ensayista uruguayo.
 Carlos Reyles, localidad del departamento de Durazno en Uruguay.